Суперкубок Китайской футбольной ассоциации 2013 года () — футбольный матч, проводившийся в 11-й раз после профессионализации китайского футбола и открывавший сезон Суперлиги 2013. Так как «Гуанчжоу Эвергранд» сделал «золотой дубль», выиграв и Кубок лиги, и чемпионат предыдущего сезона, в матче они встречались с серебряными призёрами Суперлиги сезона 2012 года. Матч закончился победой «Цзянсу Сайнти» со счётом 2-1 в основное время. Команда «Цзянсу» впервые в своей истории завоевала Суперкубок. Лучшим игроком матча был признан белорусский легионер «Цзянсу» Сергей Кривец.

Подробности

Примечания

См. также 
 Чемпионат Китая по футболу 2012
 Кубок Китайской футбольной ассоциации 2012

Суперкубок Китайской футбольной ассоциации
События 25 февраля
Февраль 2013 года
Футбол в Азии в 2013 году
Спорт в Китае в 2013 году
Спортивные соревнования в Гуанчжоу